Vintler steht für
 Vintler (Adelsgeschlecht), Tiroler Adelsgeschlecht
 Niklaus Vintler (um 1345–1413), Oberster Amtmann in der Grafschaft Tirol
 Hans Vintler (14. Jahrhundert–1418/19), Tiroler herzoglicher Amtmann und Gesandter sowie Schriftsteller
 Hans von Vintler (1837–1890), Tiroler Dichter

Siehe auch:
 Vintl
 Vintlerstraße